Когут Богдан Ігорович (*1987) — український футболіст, воротар.
 Когут Богдан Йосипович (*1921-†2011) — український письменник, політв'язень, член ОУН.